Янчхон-хянгё — единственный хянгё в Сеуле, Республика Корея
 Янчхон-хянгё (станция метро) — станция линии 9 Сеульского метрополитена